Puchar Kanady (Puchar Maple) 1995 - turniej towarzyski o Puchar Kanady (Puchar Maple), odbył się w dniach 22 - 28 maja 1995 roku w Kanadzie. Wszystkie mecze rozegrano w Edmonton. W turnieju uczestniczyły trzy reprezentacje narodowe:drużyna gospodarzy, Irlandii Północnej i Chile.

Mecze

Końcowa tabela 

Triumfatorem turnieju o Puchar Kanady (Puchar Maple) 1995 został zespół Chile.

Międzynarodowe rozgrywki narodowych reprezentacji w piłce nożnej
Rozgrywki piłkarskie w Kanadzie
1995 w piłce nożnej